Холлингштедт (Дельве) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Холлингштедт (Трене) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.